Highland Cemetery (Le Cateau), een Britse militaire begraafplaats in de Franse stad Le Cateau-Cambrésis
 Highland Cemetery (Roclincourt), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Roclincourt